Fianarantsoa ist der Name für foldende geografische Objekte:

 Fianarantsoa, eine Stadt in Madagaskar
 Fianarantsoa I, ein Distrikt in der Region Haute Matsiatra in Madagaskar
 Fianarantsoa II, ein Distrikt in der Region Haute Matsiatra in Madagaskar
 Fianarantsoa (Provinz), eine ehemalige Provinz in Madagaskar